Onderdistrict in Indonesië
 Wonorejo (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Pasuruan in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Wonorejo (Gondangrejo), een plaats in het regentschap Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Wonorejo (Guntur), een plaats in het regentschap Demak in de provincie Midden-Java
 Wonorejo (Jatiyoso), een plaats in het regentschap Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Wonorejo (Kajen), een plaats in het regentschap Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Wonorejo (Kalijambe), een plaats in het regentschap Sragen in de provincie Midden-Java
 Wonorejo (Karanganyar), een plaats in het regentschap Kebumen in de provincie Midden-Java
 Wonorejo (Kedawung), een plaats in het regentschap Sragen in de provincie Midden-Java
 Wonorejo (Pringapus), een plaats in het regentschap Semarang in de provincie Midden-Java
 Wonorejo (Selomerto), een plaats in het regentschap Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Wonorejo (Pematang Bandar), een plaats in het regentschap Simalungun in de provincie Noord-Sumatra
 Wonorejo (Gandusari), een plaats in het regentschap Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Wonorejo (Glagah), een plaats in het regentschap Lamongan in de provincie Oost-Java
 Wonorejo (Lawang), een plaats in het regentschap Malang in de provincie Oost-Java
 Wonorejo (Puncu), een plaats in het regentschap Kediri in de provincie Oost-Java
 Wonorejo (Marpoyan Damai), een plaats in het regentschap Pekanbaru in de provincie Riau
 Wonorejo (Kikim Barat), een plaats in het regentschap Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Wonorejo (Tugu Mulyo), een plaats in het regentschap Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra
 Plaats in Suriname
 Wonoredjo, plaats in Marowijne